Връшка чука може да се отнася за:
 Връшка чука – уединено възвишение в Западния Предбалкан;
 Връшка чука – връх на възвишението Връшка чука;
 Връшка чука – защитена местност в България;
 Връшка чука – седловина край възвишението Връшка чука;
 ГКПП Връшка чука – граничен пункт на България в седловината Връшка чука.